Le gravier est un granulat de roche ou cailloux (voir gravier) ou le grain individuel de sédiment ou des particules lithifiées dans les roches clastiques (grosseur de grains variable déterminée par la granulométrie).

Le nom gravier peut aussi faire référence à :

Métier 
Un gravier, chez les Terre-Neuvas, était une personne chargée d'étaler et de faire sécher la morue ou d'autres poissons sur les graves, les terrains caillouteux du rivage. Ce travail souvent fait par de jeunes garçons était fréquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la French Shore de Terre-Neuve ou sur quelques côtes aux alentours des ports terre-neuvas de France, mais dans ce dernier cas, souvent fait par les femmes.

Patronymes

 Antoine-Jean-Baptiste-Joseph Gravier (1784-1850), banquier et homme politique français
 Bernard Gravier (1881-1923), un escrimeur français
 
Charles Joseph Gravier (1865-1937), un zoologiste français
Charles Gravier de Vergennes (1717-1787), un homme d'État français, secrétaire d'État aux Affaires étrangères sous Louis XVI
 Ernest Gravier (1892-1965), un footballeur français,
 
Gabriel Gravier (1827-1904), un écrivain, géographe, fondateur de la Société normande de géographie
Gabriel Gravier (1928-1996), un écrivain autodidacte, un ancien inspecteur d'assurances
 Jacques Gravier (1651-1708), un missionnaire jésuite dans le Nouveau Monde

Jean Gravier (1915-1991), homme politique français
Jean Gravier (1953-), homme politique français
Jean Gravier de Vergennes (1718-1794), magistrat français
 Jean-Baptiste Gravier (1723-1799) est un prêtre catholique français, organiste et compositeur
 Jean-François Gravier (1915-2005), un géographe français
 Johannès Gravier (1869-1929), un écrivain français
 Juan Carlos Ceriani Gravier (1907- ), inventeur du futsal
 Laëtitia Gravier (1978- ), une ancienne joueuse de football internationale française
 Remi Armand Coulvier-Gravier (1802 -1868), un astronome français
 Robert Gravier (1905-2005), un homme politique français

Toponymes
 Gravier, un canton dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia au Québec.

Autres 
 Gravier, entreprise française de cosmétiques.
 Arrêt Trompier-Gravier, un arrêt du Conseil d'État français.
 Gravier (granulat), un granulat de pierres

Notes et références